Chevrolet Cruze (2001) – samochód osobowy produkowany na rynek japoński w latach 2001–2008.
 Chevrolet Cruze (2008) – samochód osobowy produkowany na rynki globalne od 2008 roku.